Franciaország
Quincerot, település Côte-d’Or megyében
Quincerot, település Yonne megyében